Bogomasowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Witaljewna Bogomasowa (* 1990), russische Kickboxerin, Martial-Arts-Kämpferin und Wrestlerin
 Jelena Walerjewna Bogomasowa (* 1982), russische Schwimmerin